RHK ist die Abkürzung von:
 Ratahallintokeskus, Zentrale Bahnverwaltung der finnischen Staatseisenbahn
 Rhein-Herne-Kanal
 Bahnhof Hockenheim nach DS 100

RHK